Ashmore (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon
 Ashmore (Dorset), een plaats in het Engelse graafschap Dorset
 Ashmore (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Ashmore- en Cartiereilanden, een extern territorium van Australië
 Ashmorerif of Ashmore-eilanden, het rif dat een onderdeel is van de Ashmore- en Cartiereilanden